Questa è una lista dei grattacieli più alti della Bosnia-Erzegovina con altezza minima di 61 m (120 piedi).

Elenco

Voci correlate 
 Architettura in Bosnia ed Erzegovina
Architettura Jugoslava

Liste di grattacieli
Architetture della Bosnia ed Erzegovina